Bauler peut faire référence à :

Toponymie 
 Bauler, commune de l'arrondissement d'Ahrweiler, Rhénanie-Palatinat, Allemagne ou
 Bauler, commune de l'arrondissement d'Eifel-Bitburg-Prüm, Rhénanie-Palatinat, Allemagne.

Patronymie 
 René Bauler (1914-), un footballeur luxembourgeois ;
 André Bauler (1964-), une personnalité politique luxembourgeoise.

Homonymie de toponyme